Regeringen Anders Fogh Rasmussen har flere betydninger:

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I (27. november 2001 – 18. februar 2005) eller
Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (18. februar 2005 – 23. november 2007) eller
Regeringen Anders Fogh Rasmussen III (23. november 2007 – 5. april 2009)